Салеев — фамилия, женская форма — Салеева.

Носители 
 Салеев, Евгений Сергеевич (род. 1989) — борец греко-римского стиля.
 Салеев, Николай Петрович (1914—1998) — советский государственный и политический деятель.
 Салеев, Фарид Исмаилович (род. 1949) — советский и российский учёный и изобретатель.

 Салеева, Ирина Павловна (род. 1968) — учёный-зоотехник.

См. также 
 Салеем
 Салеевка